Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2006 de l’US Open de tennis qui est disputé du 29 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Navrátilová et Bob Bryan battent Květa Peschke et Martin Damm en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2006
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en août 2006
Tennis en septembre 2006